Il doppio del torneo di tennis Rio Grande Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 7-5, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (Campioni)
 Hendrik Jan Davids /  Tom Nijssen (primo turno)

 Fernando Meligeni /  André Sá (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rio Grande Challenger 1997